|-
| 158601 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158602 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158603 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158604 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158605 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158606 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158607 - ||  || 28 decembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158608 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158609 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158610 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158611 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158612 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158613 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158614 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158615 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158616 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158617 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158618 - ||  || 10 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158619 - ||  || 12 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158620 - ||  || 7 ianuarie 2003 ||  || 
|-
| 158621 || 2003 BJ || 20 ianuarie 2003 || Wrightwood || 
|-
| 158622 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158623 Perali ||  || 24 ianuarie 2003 || La Silla || , 
|-
| 158624 - ||  || 23 ianuarie 2003 ||  || 
|-
| 158625 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158626 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158627 - ||  || 25 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 158628 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158629 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158630 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158631 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 158632 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 158633 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158634 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158635 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158636 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158637 - ||  || 29 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 158638 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158639 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158640 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158641 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158642 - ||  || 1 februarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 158643 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158644 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158645 - ||  || 3 februarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158646 - ||  || 9 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 158647 - ||  || 22 februarie 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 158648 - ||  || 22 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 158649 - ||  || 22 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 158650 - ||  || 22 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 158651 - ||  || 26 februarie 2003 ||  || 
|-
| 158652 - ||  || 25 februarie 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 158653 - ||  || 26 februarie 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 158654 - ||  || 23 februarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158655 - ||  || 23 februarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158656 - ||  || 28 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158657 - || 2003 EF || 4 martie 2003 ||  || 
|-
| 158658 - || 2003 EV || 5 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158659 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158660 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158661 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158662 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158663 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158664 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158665 - ||  || 6 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 158666 - ||  || 7 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158667 - ||  || 7 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158668 - ||  || 6 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 158669 - ||  || 8 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158670 - ||  || 10 martie 2003 ||  || 
|-
| 158671 - ||  || 13 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158672 - ||  || 9 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158673 - ||  || 26 martie 2003 ||  || 
|-
| 158674 - ||  || 27 martie 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 158675 - ||  || 22 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 158676 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158677 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158678 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158679 - ||  || 25 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 158680 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158681 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158682 - ||  || 25 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 158683 - ||  || 23 martie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 158684 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158685 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158686 - ||  || 24 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 158687 - ||  || 25 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 158688 - ||  || 25 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 158689 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 158690 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 158691 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 158692 - ||  || 26 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158693 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 158694 - ||  || 27 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 158695 - ||  || 27 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158696 - ||  || 27 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 158697 - ||  || 27 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 158698 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158699 - ||  || 31 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158700 - ||  || 31 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-